My Babysitter's a Vampire puede referirse a:

My Babysitter's a Vampire, es el principio de la serie de televisión.
My Babysitter's a Vampire, una serie de televisión, que se basa en la película.